

Цихри — село в гміні Пневи Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Цихри — село в гміні Дембно Мисліборського повіту Західнопоморського воєводства